IIE est un sigle qui peut désigner :
 Institut d'informatique d'entreprise, l'ancien nom de l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE), une école d'ingénieurs française.

IIE est un code qui peut désigner :
 Apple IIe, une version de l'ordinateur personnel Apple II sortie en 1983.

Code